Scottish Football Association Challenge Cup 1887–88 var den 15. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 3. september 1887, og turneringen blev afsluttet den 4. februar 1888, hvor Renton FC vandt finalen over Cambuslang FC med 6-1. Sejren var Renton FC's anden i turneringens historie.

Resultater

Renton FC's vej til sejren

Første runde 

147 hold spillede om 76 pladser i anden runde. Det betød, at fem hold, Aberdeen Rovers FC, Glasgow University AFC, Mauchline FC, Nithsdale FC og Southern Athletic FC, var oversiddere og dermed gik videre til anden runde uden kamp.

Anden runde 

76 hold spillede om 42 pladser i tredje runde. Det betød, at seks hold, Heart of Midlothian FC, Kilmarnock FC, Lassodie FC, Oban FC, Plains FC og Vale of Leven Wanderers FC, var oversiddere og dermed gik videre til tredje runde uden kamp.

Tredje runde 

42 hold spillede om 22 pladser i fjerde runde. Det betød, at to hold, Lindertis FC og Partick Thistle FC, var oversiddere og dermed gik videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde 

Fjerde runde havde deltagelse af 22 hold, der spillede om 16 pladser i ottendedelsfinalerne. Det betød, at 10 af holdene var oversiddere og dermed gik videre til ottendedelsfinalerne uden kamp.

Ottendedelsfinaler 

Seksten hold spillede om otte pladser i kvartfinalerne.

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne spillede de otte vindere fra ottendedelsfinalerne om fire pladser i semifinalerne.

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1887-88 
 RSSSF – Scotland Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96 
 IFFHS: Scottish Cup 1887–88 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1887/88

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1887
Fodbold i 1888